Albumy numer jeden w roku 1996 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1996 (Węgry)